Лазарица је народни назив цркве посвећене Светом Првомученику Стефану, коју је подигао кнез Лазар у Крушевцу. Поред тога може се односити и на:
 Црква брвнара Лазарица, црква брвнара са краја 19. века, која се налази код Пролом бање
 Лазарица (Крушевац), насеље града Крушевца
 Црква Лазарица (Пурће код Новог Пазара)
 Црква Светог Лазара у Белици
 Лазарице у Сиринићкој жупи, део свечаних предваскршњих обичаја
 Лазарица (песма)